Alola steht für:

 Alola Foundation, eine Frauenhilfsorganisation in Osttimor
 Alola Islet, eine der australischen Sir-Edward-Pellew-Inseln
 Alola (Kairuku-Hiri), ein Dorf im Distrikt Kairuku-Hiri (Central Province, Papua-Neuguinea)
 eine fiktive Region im Videospiel Pokémon Sonne und Mond